Еле́на Никола́ева: Николаева, Елена Андреевна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.
 Николаева, Елена Владиславовна (род. 1955) — советский и российский кинорежиссёр.
 Николаева, Елена Леонидовна (род. 1969) — депутат Государственной думы шестого созыва.
 Николаева, Елена Михайловна (1936—2011) — советская и российская поэтесса, переводчик, заслуженный работник культуры России.
 Николаева, Елена Николаевна (род. 1966) — советская и российская легкоатлетка.
 Николаева, Елена Сергеевна (род. 1985) — российская актриса и телеведущая, журналистка, модель.
 Николаева, Елена Станиславовна — советский и российский португалист и переводчик.